* Stanisław Ciechanowski (1793–1866) – polski kupiec 
 Stanisław Ciechanowski (1845–1927) – polski przemysłowiec, dziedzic Grodźca
 Stanisław Ciechanowski (1869–1945) – polski anatomopatolog